Ба може да се отнася за:

 Ба – демон на сушата в китайската митология
 Ба – една от съставните части на човешката душа в египетската митология
 Ба – втората буква от арабската азбука
 Ба – остаряла мярка за дължина в някои ислямски държави

Личности 
 Фън Ба – император на Северна Йен
 Демба Ба – сенегалски футболист

Абревиатури 
 БА – абревиатура за Българска армия.
 БА – обозначение на редица бронирани бойни автомобили на СССР от периода преди и по време на Втората световна война – БА-20, БА-64 и др. ().

Топоними 
 Ба Зя-Вунг Тау – провинция във Виетнам
 Ба Рен – департамент във Франция
 Ба Уеле – провинция в Демократична република Конго
 Ба-Сасандра – регион в Кот д'Ивоар